Майкл Дэвид Адамтуэйт (англ. Michael David Adamthwaite) — канадский актёр.

Карьера 
С 2002 по 2004 год снимался в научно-фантастическом сериале «Звёздные врата: SG-1» в роли Харака.

В 2012 озвучивал Джастина Хаммера в мультсериале «Железный человек: Приключения в броне». В 2016 снялся в роли короля дворфов фильме «Варкрафт», а затем появился в роли одного из великанов в семейном фэнтези «Большой и добрый великан» от компании Walt Disney Pictures.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Актёры озвучивания Канады
Киноактёры Канады